

Sigle 
 Nonlinear Schrödinger  – versione non lineare dell'equazione di Schrödinger.
 Nuclear localization signal  – segnale di localizzazione nucleare nel nucleo cellulare.

Codici 
 NLS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nicholson (Australia).
 NLS – codice vettore ICAO di Nationale Luchtvaartschool.

Informatica 
 NLS – oN Line System, ambiente software.
NLS – pseudocodifica (Notazione Lineare Strutturata).